

Toponymie 
 Bobrov, ville de l'oblast de Voronej, en Russie
 Bobrov, village de la région de Žilina, en Slovaquie

Patronymie 
Bobrov (masculin ; ) ou Bobrova (féminin ; ), également Bobroff (transcription désuète), est un patronyme russe notamment porté par :
 Ekaterina Bobrova (1990-), patineuse artistique russe
 Lidia Bobrova (1952-), réalisatrice russe
 Natalia Bobrova (1978-2015), gymnaste artistique russe
 Vsevolod Bobrov (1922-1979), footballeur et joueur de hockey sur glace soviétique

Astronomie 
 (18321) Bobrov : astéroïde

Paronymie 
 Julien Bobroff, né le , est un physicien et vulgarisateur

Patronyme russe